El Torneo Clausura 2019 fue el segundo torneo y el que cerró la 2019 de la Liga de Futbol del Partido de la Costa. Comenzó el 18 de agosto y finalizó el 1 de diciembre.

El Porvenir se coronó campeón, consiguiendo de esta forma su noveno título en la competencia.

Tabla de posiciones

Zona A

Zona B

Tabla posiciones general

Enlaces externos 

 https://prodedelacosta.com/m/tablaPosiciones.asp?idliga=2
 Liga de Fútbol del Partido de la Costa
 http://ligadefutboldelpartidodelacosta.com.ar/

Liga de Fútbol del Partido de la Costa